Galvanisch (nach Luigi Galvani) kann sich beziehen auf:

 Galvanotechnik (auch: Galvanik, Galvanisation, Galvanisierung)
 Galvanische Zelle (auch: galvanisches Element, galvanische Kette)
 Galvanische Trennung (auch: galvanische Entkopplung)
 Galvanische Kopplung (auch: Impedanzkopplung)
 Galvanismus
 Galvanik (Presswerk)
 Elektrodermale Aktivität (englisch: Galvanic skin response)